Ка́рмаланъя́рви () — озеро на территории Сортавальского городского поселения Сортавальского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,4 км². Располагается на высоте 6,0 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая, лопастная, вытянутая с юго-запада на северо-восток. С северо-запада в него, минуя озеро Хюмпёлянъярви, втекает река Китенйоки, а с севера-востока вытекает река Хелюлянйоки. Берега озера изрезаны, в основном скалистые.

Рыбы: корюшка, щука, плотва, судак, окунь.

Вдоль юго-восточного берега озера проходит автомобильная дорога местного значения  («Янниканиэми — Сортавала»).

У северо-восточной оконечности озера, пересекая вытекающую из него реку Хелюлянйоки, проходит трасса  («Сортавала»), а также железнодорожная линия Сортавала — Маткаселькя.

Озеро служит источником водоснабжения и приёмником бытовых сточных вод посёлка Заозёрный.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013278.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Ссылки 
 
 
Бассейн Китенйоки
Озёра Сортавальского района